Niemcy:
 Kühndorf – dzielnica gminy Lehrberg w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach
 Kühndorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Schmalkalden-Meiningen